cadeau, algemeen geschenk
 schenking, juridische definitie
 vergif
 Gift (album), muziekalbum van Taproot